Майкл Словис () — американский оператор и режиссёр телевидения.

Карьера 
Словис начал свою профессиональную карьеру в 1981 году он начал работать кинооператором в кино. Оператором-постановщиком он стал в 1995 году, работая в фильмах «Тусовщица» (1995), «Ни жив ни мёртв» (2002), «Хэллоуинтаун» (1998), «Сын русалки» (1999) и «К старту готов» (2000). В 2000 году Словис стал оператором телесериала «Эд», а затем начал снимать телесериалы «C.S.I.: Место преступления», «Новый Амстердам», «Грань», «Дорогой доктор», «Рубикон», «Укрощение Уайлда» и «Во все тяжкие».

Как режиссёр, он сделал свой режиссёрский дебют, сняв телефильм Spirit. Позже, он снял эпизоды сериалов «Эд», «C.S.I.: Место преступления», «Рубикон», «Во все тяжкие», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Ад на колёсах». В 2006 году, Словис выиграл «Эмми» за лучшую операторскую работу над одночасовой серии сериала «C.S.I.».

В 2014 году, он снял 1 и 2 эпизоды пятого сезона сериала канала HBO «Игра престолов».

Личная жизнь 
В настоящее время Словис живёт в Монтклере, Нью-Джерси, со своей женой Марией. У них трое детей. Он является выпускником Тишской школы искусств Нью-Йоркского университета.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Режиссёры телевидения США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета